Jusqu'au dernier est le titre de plusieurs œuvres :
 Jusqu'au dernier, film français réalisé par Pierre Billon, sorti en 1957
 Jusqu'au dernier souffle, troisième tome de la bande dessinée Exit de Bernard Werber
 Jusqu'au dernier, mini-série française créée par Mikaël Ollivier et diffusée en 2014 sur France 3
 Jusqu'au dernier : la destruction des juifs d'Europe,  série télévisée co-réalisée par William Karel et Blanche Finger